Miss Teen International es un concurso de belleza de clase mundial que surgió en 1966.

El certamen es organizado por Rodrigo Moreira, presidente de la Organización Internacional, quien adquirió todos los derechos de marca registrada en el  Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de Ecuador y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana.

La reina actual es Yulienke Jacobs de Sudáfrica, electa el 19 de octubre de 2022 en Guayaquil, Ecuador.

Ganadoras

Galería 
Estas son algunas ganadoras del concurso:

Países ganadores

Relación con otros grandes concursos de belleza

Con Miss Universo 
Varias participantes, finalistas y ganadoras en Miss Teen International han tomado parte en Miss Universo en diferentes años, incluyendo a:

 Jouraine Ricardo Miss Teen International Curazao 1993, compitió en Miss Universo 1999 en Trinidad y Tobago.
 Katherine González Miss Teen International 1997, fue segunda finalista en Miss Puerto Rico Universo 2001.
 Nancy Soto, de Costa Rica semifinalista en Miss Teen International 1999, fue top 10 en Miss Universo 2004, en Quito, Ecuador.
 Ayanette Mary Ann Statia, ganó el título Miss Universe Curazao y compitió en Miss Universo 2002 en San Juan, Puerto Rico.
 Chelsea Cooley de Estados Unidos primera finalista en Miss Teen International 2001, fue top 10 en Miss Universo 2005 en Bangkok, Tailandia.
 María Fernanda León de Venezuela finalista en Miss Teen International 2001, participó en Miss Venezuela 2002.
 Ingrid Mora de Venezuela semifinalista en Miss Teen International 2002, participó en Miss Venezuela 2003.
 Alida Boer de Guatemala primera finalista en Miss Teen International 2000, participó en Miss Universo 2007 en Ciudad de México, México.
 Carolina Raven de Aruba compitió en Miss Universo 2007, celebrado en México.
 Jimena Elías de Perú primera finalista en Miss Teen International 2006, compitió en Miss Universo 2007 en Ciudad de México, México.
María Teresa Rodríguez representó a Costa Rica en Miss Universo 2008 en Nha Trang, Vietnam.
 Mayra Matos Pérez ganó el Miss Puerto Rico Universo 2009 y fue cuarta finalista del Miss Universo 2009 en Nassau, Bahamas.
Nazareth Cascante de Costa Rica compitió en Miss Universo 2012 en Las Vegas, Estados Unidos.
 Ana Luisa Montufar representante de Guatemala en Miss Teen International 2010, participó en Miss Universo 2014.
 Adriana Paniagua de Nicaragua compitió en Miss Universo 2018, celebrado en Bangkok, Tailandia.

Con Miss Mundo 
Varias finalistas y ganadoras en Miss Teen International han tomado parte en ambos certámenes en diferentes años. La lista incluye a:

 Carrie Stroup de Estados Unidos primera finalista en Miss Teen International 1999, participó en Miss Mundo 2001 en Sun City, Sudáfrica.
 Ayanette Mary Ann Statia de Curazao fue top 20 en Miss Mundo 2002 en Londres, Reino Unido.
 María Julia Mantilla de Peru, Mejor Silueta y top 8 en Miss Teen International 2003 , ganó la corona del Miss Mundo 2004 en Sanya, China.
 Isabelle Sanchez Miss Teen International 2008, fue semifinalista en Miss Brasil Mundo 2007.
 Alida Boer de Guatemala primera finalista en Miss Teen International 2000, participó en Miss Mundo 2009 en Johannesburgo, Sudáfrica.
 Yara Lasanta de Puerto Rico fue top 16 en Miss Mundo 2010 en Sanya, República Popular  China.
 Lynette Do Nascimento de Aruba participó en Miss Mundo 2016 en Maryland, Estados Unidos.

Con Miss Internacional 
Ana Carina Góis fue Miss Brasil en Miss Internacional 1996, celebrado en Japón.
 Ana Saidia Palma de El Salvador primera finalista en Miss Teen International 2004, compitió en Miss Internacional 2005 en Tokyo, Japón.
 Alida Boer de Guatemala primera finalista en Miss Teen International 2000, participó en Miss Internacional 2007 en Tokyo, Japón.
La puertorriqueña Valerie Hernández se coronó Miss Internacional 2014 en Tokyo, Japón.

Con Miss Tierra 
 Marie Claire Palacios de Guatemala, semifinalista en Miss Teen International 2002, fue top 10 en Miss Tierra 2003, en Ciudad Quezón, Filipinas.
 Ruth María Arita representante de Honduras en Miss Teen International 2003, compitió en Miss Tierra 2005, en Ciudad Quezón, Filipinas.
 Kelly Dávila de Perú finalista en Miss Teen International 2012, compitió en Miss Tierra 2020.
 Actualmente labora como Directora Nacional de Miss Teen International en Perú.

Con Miss Grand Internacional 
 Rebeca Valentín delegada de Puerto Rico en Miss Teen International 2011, fue top 20 en Miss Grand Internacional 2014 en Bangkok, Tailandia.
En 2022, la brasileña Isabella Novaes Menin ganó la corona de la 10.ª edición de Miss Grand Internacional en Indonesia.

Con Miss Intercontinental 
 Ruth María Arita representante de Honduras en Miss Teen International 2003, compitió en Miss Intercontinental 2004, en Hohhot, Mongolia Interior, China.
Ximena Rubio Figueroa de Perú semifinalista en Miss Teen International 2010, compitió en Miss Intercontinental 2014 que tuvo lugar en Magdeburgo, Alemania.

Con Miss Globo Internacional 
Jennifer Schooler representante de Estados Unidos en Miss Teen International 2002, ganó la corona del certamen Miss Globe Internacional 2002 celebrado en Estambul, Turquía.

Con Miss Continentes Unidos 
Kiara Rodríguez Lugo representante de Puerto Rico en Miss Teen International 2008, compitió en Miss Continentes Unidos 2016 en Guayaquil, Ecuador.

Con Miss Atlántico Internacional 
Nazareth Cascante Miss Teen International 2009, fue primera finalista en Miss Atlántico Internacional 2009 en Uruguay.
 Karol Quirós Mora de Costa Rica primera finalista en Miss Teen International 2008, obtuvo el título de primera finalista en Miss Atlántico Internacional 2011, en Punta del Este, Uruguay.

Con Reina Mundial del Banano 
Adriana Zúñiga de Costa Rica, primera finalista en Miss Teen International 1997,  ganó la corona Reina Mundial del Banano 1997, en Machala, Ecuador.Jessica Bryan de Guatemala, segunda finalista en Miss Teen International 1998,  fue coronada Reina Mundial del Banano 1998, en la ciudad de  Machala, Ecuador.
 Amanda Cothran segunda finalista en Miss Teen International 2002, resultó Virreina en  Reina Mundial del Banano 2003, en Machala, Ecuador.

Con Reina Internacional del Café 
 Fabriella Quesada, representó a Costa Rica y ganó la corona del  Reinado Internacional del Café 2007, en Manizales, Colombia.

Con Nuestra Belleza Latina 
 Yara Lasanta, representó a Puerto Rico y ocupó el tercer lugar en Nuestra Belleza Latina 2007, celebrado en Miami, Florida, Estados Unidos.
 Nabila Tapia, de República Dominicana segunda finalista en Miss Teen International 2010, obtuvo el tercer lugar en Nuestra Belleza Latina 2014 en Miami, Florida, Estados Unidos.

Véase también 
 Miss Teen Supranational

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Concursos de belleza de Ecuador
Concursos de belleza